CPDP est un sigle qui peut désigner :
 Une commission particulière du débat public, en droit français de l'environnement ;
 Le Comité professionnel du pétrole, une association française du secteur pétrolier.

Sigle de 4 caractères